Patriarhul Alexei al Moscovei se poate referi la: 
 Patriarhul Alexei I al Moscovei și al întregii Rusii (1877-1970), a condus Biserica Ortodoxă Rusă în perioada 1945-1970 
 Patriarhul Alexei al II-lea al Moscovei și al întregii Rusii (1928-2008), a condus Biserica Ortodoxă Rusă în perioada 1990-2008

Vezi și
 Alexei (mitropolit al Moscovei) ( - 1378)